Creston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:\
 Creston (Californië)
 Creston (Illinois)
 Creston (Iowa)
 Creston (Nebraska)
 Creston (Ohio)
 Creston (Washington)

en verder naar:
 Creston (Canada), een plaats in Brits-Columbia (Canada)
 René-Yves Creston (1898-1964), Bretons/Frans kunstenaar